Hloušek ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Hloušek (* 1988), tschechischer Fußballspieler
 Jan Hloušek (1950–2014), tschechischer Geologe, Mineraloge und Historiker